Mood Swings (album de Harem Scarem)
 Mood Swings (album de Small Sins)